Kerbr ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kerbr (* 1948), tschechischer Autor und Theaterkritiker
 Milan Kerbr (* 1967), tschechischer Fußballspieler
 Milan Kerbr junior (* 1989),  tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kerber